Vinea (lateinisch für Weingarten) ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Vinea (1845–1902), italienischer Maler
 Ion Vinea (1895–1964), rumänischer Avantgarde-Dichter
 Petrus de Vinea (vor 1200–1249), Protonotar und Kanzler Friedrichs II.

Vinea steht auch für:
 eine slowakische Traubensaftmarke
 einen fiktiven Planeten in der Comic-Serie Yoko Tsuno